Riesel bezeichnet:

 Riesel (Brakel), ein Stadtteil von Brakel; Deutschland 
 Riesel (Rebsorte), eine weiße Rebsorte, 
 Riesel (Texas), eine Stadt in Texas; USA 
 Anja Riesel (* 1981), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin. 
 Elise Riesel (1906–1989), österreichisch-sowjetische Sprachwissenschaftlerin
 Hans Riesel (1929–2014), schwedischer Mathematiker, Namensgeber der Riesel-Zahlen
 umgangssprachlich eine feine Korngröße, zum Beispiel von Kies

Siehe auch:
 Rieselfeld, eine Anlage zur Reinigung von Abwässern